Населені пункти в Чехії:

 Кршениці (Клатови)
 Кршениці (Прага-схід)